Мерку́лов () — русская фамилия, от обиходной русской формы Меркул из канонического мужского личного имени Меркурий.

Носители фамилии

Меркулов

А 
 Меркулов, Александр Викторович — председатель правительства Кабардино-Балкарии.
 Меркулов, Александр Фёдорович (род. 1953) — депутат Государственной думы (1995—1999).
 Меркулов, Алексей Александрович (род. 1972) — белорусский футболист и тренер.
 Меркулов, Артём Александрович (род. 1990) — российский дзюдоист.

В 
 
 
 Меркулов, Владимир Иванович (1922—2003) — военный лётчик, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Меркулов, Всеволод Николаевич (1895—1953) — генерал армии, министр госбезопасности СССР.

Г 
 Меркулов, Геннадий Константинович (1940—2015) — глава администрации Рязанской области.

Д 
 Меркулов, Данил Валерьевич (род. 1997) — российский ватерполист.

Е 
 Меркулов, Ефрем Никитич (1879—1937) — эсер, депутат Учредительного собрания, один из руководителей Тамбовского восстания.

И 
 
 
 Меркулов, Илларион Григорьевич (1913—1945) — полный кавалер ордена Славы.

М 
 Меркулов, Матвей Кузьмич (1918—2000) — генерал-майор в отставке, Герой Советского Союза.
 Меркулов, Максим Александрович (род. 1977) — российский актёр.
 Меркулов, Максим Юрьевич (род. 1981) — российский актёр.

Н 
 Меркулов, Николай Дионисьевич (1869—1945) — министр военно-морских и иностранных дел Временного Приамурского правительства (1921—1922).

П 
 Меркулов, Павел Иванович (1914—2001) — советский государственный и политический деятель, министр заготовок РСФСР.

Р 
 Меркулов, Роберт Викторович (1931—2022) — советский конькобежец.

С 
 Меркулов, Серафим Петрович (1903—1966) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Меркулов, Сергей Владимирович (род. 1984) — российский муниципальный деятель, глава управы района Гольяново Москвы (с 20.08.2020).
 Меркулов, Спиридон Дионисьевич (1870—1957) — председатель Временного Приамурского правительства (1921—1922).

Ф 
 Меркулов, Фёдор Александрович (1900—1956) — народный комиссар чёрной металлургии СССР (1939—1940).

Ю



Составные фамилии 
 Дегтярюк-Меркулов, Игорь Иванович (1951—2014) — советский и российский гитарист.

Топоним 
 Меркулов — хутор в Касторенском районе Курской области России.

Прочее 
 Улица Меркулова (Липецк)

См. также 
 Меркуров
 Меркуловский

Примечания